Ва'оом-Уч'аб-Ц'ікін або Ва’оом-Уч’аб-Ахк (д/н — бл. 574) — ахав царства Вака' у 556 — бл. 574 року.

Життєпис 
Син ахава Чак-Тоок-Іч'аака та Іш-Ікоом, канульськї принцеси. Про дату народження нічого невідомо. У 556 році після смерті батька успадкував владу. Того ж року відійшов від Канульського царства, визнавши зверхність Мутульської держави. Втім після поразки у 562 році Вак-Чан-К'авііля, ахава Мутуля, знову вимушений був підкоритися Канулю.

В подальшому знову став союзником Мутульської держави. Проте точна дата смерті невідома, ймовірно до 574 року, коли з цього часу починається період паузи в царстві.

Найвідомішим монументом, що було зведено за наказом Ва'оом-Уч'аб-Ц'ікіна є стела 44 (564 рік), де представлена династична та політична історія царства.

Джерела 
 Discovery of stone monument at El Perú-Waka’ adds new chapter to ancient Maya history

Царі Ель-Перу